Oldřichovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Oldřichovice, Gemeinde im Okres Zlín
 Oldřichovice, Ortsteil von Dešenice, Okres Klatovy
 Oldřichovice, Ortsteil von Třinec, Okres Frýdek-Místek; siehe Oldřichovice (Třinec)
 Oldřichovice, Ortsteil von Ústí nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí